Аро́н Изра́илевич Га́йстер (6 января 1899 — 30 октября 1937) — советский государственный деятель, экономист-аграрник.

Биография 
Родился в семье ремесленника-кожевника Срула Гайстера и Софьи Гайстер, по одним данным, в Бобруйске, по другим — в местечке Златополь Чигиринского уезда Киевской губернии. Был старшим из шести детей (Изя, Сюня, Юра, Фаня и Бетя).

Образование получил в реальном училище в Елисаветграде. В 1917 году был студентом второго курса юридического факультета Юрьевского университета, вскоре бросил учёбу.

Член ВКП(б) с 1919 года. В том же году работал редактором газеты «Полесская правда» в Гомеле, где познакомился с будущей женой, направленной туда в командировку на губернскую конференцию швейников. В 1925 окончил Институт красной профессуры в Москве (1920—1925). Одновременно с учёбой работал в газете «Труд», затем был принят на работу в Госплан.

В 1930—1932 годах — член Президиума Госплана СССР, в 1932—1934 годах — заместитель Председателя Госплана СССР по сельскому хозяйству. В 1934—1937 годах — заместитель Народного Комиссара Земледелия СССР.

Вёл преподавательскую работу в вузах. В 1934 году под редакцией Гайстера в «Сельхозгизе» вышел «Сельскохозяйственный словарь-справочник».

Был избран академиком ВАСХНИЛ.

С 1932 года семья жела в Доме Правительства.

Семья 
 Жена — Рахиль Израилевна Каплан (31.12.1897—03.03.1967), родом из Зельвы (Гродненская губерния), швея. Её брат — Вениамин Израилевич Каплан (Лан, 1902—1990), доктор исторических наук
 Дочери:
 Инна Ароновна Гайстер (в браке Шихеева; 30.09.1925 — 12.03.2009).
 Наталья Ароновна Гайстер (в браке Рыжик; 25.03.1930); с 1992 года — в Израиле.
 Валерия Ароновна Гайстер (27.05.1936 — весна 1943).
 Племянник — Александр Наумович Митта, режиссёр.

Арест и обвинения 
До ареста проживал по адресу: ул. Серафимовича, д. 2 (Дом правительства), кв. 167.

Был арестован 26 июня 1937.

29 октября 1937 Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и на основании закона от 1 декабря 1934 приводится в исполнение немедленно». Обвинялся в том, что:
«являясь троцкистом с 1923 года, в 1931 году вступил в контрревол. организацию правых в Госплане СССР, в 1935 году установил связь с антисоветской террористической организацией правых в НКЗ СССР, являясь впоследствии одним из её руководителей, проводил вредительство в области сельского хоз-ва, как в ГОСПЛАНЕ СССР, так и в НКЗ СССР»

30 октября 1937 был расстрелян.

12 мая 1956 года был реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР.

30 августа 1937 года жена Гастера Рахиль Израилевна также была арестована. До 1945 года находилась в Акмолинском лагере. 

Арестованы были также родственники — брат А. И. Гастера (расстрелян в феврале 1938 года) и его жена, две сестры Рахили Израилевны и два брата (оба расстреляны — в 1938 и в 1941 году). 

В 1949 году Инна и Наталья Гайстер были сосланы в Кокчетавскую область (Казахскaq ССР). Реабилитированы в 1956 году.

Сочинения 
 Сельское хозяйство капиталистической России. [ч. 1]. —  М., 1928;
 Расслоение советской деревни. — М., 1928;
 Достижения и трудности колхозного строительства. — М., 1929.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте «МЕМОРИАЛ»
 Воспоминания Шихеевой-Гайстер И. А. на Сайте «Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова»
 Официальный сайт Музея «Дом на Набережной»

Выпускники Елисаветградского реального училища
Экономисты, репрессированные в СССР
Работники Госплана СССР
Академики ВАСХНИЛ
Расстрелянные в РСФСР
Жители Дома на набережной
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году